NSD steht für:
 Nassi-Shneiderman-Diagramm, Diagrammtyp zur Darstellung von Programmentwürfen
 National School of Drama, Theaterschule in Indien
 National Settlement Depository, Zentralverwahrer für Wertpapiere in Russland 
 Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund, Ärzteorganisation 
 Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund,  Parteigliederung der NSDAP
 Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund,  Parteigliederung der NSDAP
 Name Server Daemon, Softwarepaket
 United States Department of Justice National Security Division, eine der Abteilungen des Justizministeriums der Vereinigten Staaten

nsd steht für:
 negativ semidefinit, in der Mathematik eine der Definitheiten von Matrizen, siehe Definitheit #Definitheit von Matrizen
 Süd-Nisu (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Nisu (Sprache) der Ethnie der Yi (Volk) in China

NSD